Thurisaz (rune), de derde rune uit het oude Futhark
 Thurisaz (band), een metalband